Малые Шихирданы — название нескольких населённых пунктов:
 Малые Шихирданы — деревня в Буинском районе Республики Татарстан.
 Малые Шихирданы — деревня в Батыревском районе Чувашии.